Stein im Brett steht für:

 eine Redewendung, siehe Wurfzabel #Redewendungen
 eine Auszeichnung des Berufsverbands Deutscher Geowissenschaftler, siehe Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler #Auszeichnung Stein im Brett